Andrija Balić (1997), calciatore croato; 
 Carlo Balić (1899-1977), religioso croato; 
 Ivano Balić (1979), pallanuotista croato;
 Maro Balić (1971), pallanuotista croato;
 Saša Balić (1990), calciatore montenegrino;
 Vladimir Balić (1970), calciatore croato